

Bandes dessinées 
 Saï : personnage du manga Hikaru no go ;
 Saï : personnage du manga Naruto.

Géographie 

 Sai : commune française, située dans le département de l'Orne ;
 Sai : rivière située à Nagano (Japon) ;
 Sai : rivière de la préfecture de Gifu (Japon) ;
 Sai, village japonais de la préfecture d'Aomori ;
 Sai : affluent de la Gomtî, dans l’état d’Uttar Pradesh (Inde).

Autres 
 Sai : autre nom de l'empereur Junna,  empereur du Japon (823-833) ;
 Saï : singe, du genre Cebus ;
 Sai : arme traditionnelle japonaise ;
 Sai : formule de politesse pouvant se traduire par « monsieur » ou « madame » dans la série de romans de fantasy La Tour sombre.

Sigle 

SAI peut faire référence à :
 
 S.A.I. peut faire référence à : Son Altesse impériale (abrégé en S.A.I., au pluriel LL. AA. II.), prédicat honorifique placé devant les prénoms de certains membres de certaines familles impériales
 Stage Application Ingénieur
Syndrome aigu d'irradiation, qui désigne un ensemble de symptômes, mortels ou non, résultant de l'exposition de tissus biologiques à des rayons ionisants.
 s.a.i. peut signifier « sans autre indication ». Cette abréviation est utilisée dans les systèmes de nomenclature français pour manifester qu'un manque de précision est volontaire, notamment lorsque les définitions avoisinantes sont très précises.
 S.A.I est l'abréviation de Service Adapté aux Intempéries dans le domaine des transports en commun, et spécialement des transports scolaires.

Voir aussi 
  : page d'homonymie
 Saïs : ville antique de Saou
 Sai Gon : ville du Viêt Nam

Homonymie de patronyme indien